Берли́н — село в Троицком районе Челябинской области. Входит в состав Нижнесанарского сельского поселения.

Название 
Название села происходит от столицы Германии, Берлина. Подобно другим населённым пунктам Южного Урала (Арсинский, Бородиновка, Бреды, Варна, Варшавка, Кассельский, Клястицкое, Лейпциг, Париж, Тарутино, Фершампенуаз, Чесма и другим) село было названо в 1840-е годы в честь сражений, в которых участвовали оренбургские казаки (в 1907 году появилось поселение Порт-Артур).

История 
Основан в 1842 году как военное поселение — пост № 32 Оренбургского казачьего войска в Новолинейном районе. Назван в честь взятия русскими войсками Берлина в 1760 году во время Семилетней войны и в 1813 году во время войны с Наполеоном (в то время казаки-нагайбаки составляли в российской армии отдельный полк). Близ села расположен Троицкий лесостепной заказник и Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство — биологическая база Пермского государственного университета, на которой ведутся наблюдения за состоянием заказника и проходят практику студенты-биологи.

Пограничная зона 
Находятся по соседству с погранзаставами. Для посещения требуется пропуск в пограничную зону.

Население 

(в 1928 — 721, в 1964 — 507, в 1971 — 413, в 1995 — 749)

Уроженцы и известные жители 
 В посёлке родился Иван Павлович Варфоломеев — литературовед; доктор филологических наук, профессор.
 Никитин Павел Федорович — (27.07.1923 — 25.03.1944) — воин-танкист. Почётный гражданин города Черновцы (Украина). (информация не соответствует действительности)
 Гинзбург Ян Юдович (1912—2006), ветеран Великой Отечественной войны. после ранения на фронте, был председателем Берлинского сельского совета Берлина с 1941 по 1946 годы.

Примечания

Литература 

ГУСАР Ю. Буковинський календар. Ювілеї — 2008 / Юхим Гусар. — Чернівці: Правдивий поступ, 2008. — С. 66. (тел.095-18-18-515).

Населённые пункты Троицкого района (Челябинская область)